Westerwalsede, een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen;
WWS (voetbalclub), een voetbalclub uit Friesland;
World Website Service (WWS), een Nederlands webontwerpbedrijf uit Nijmegen;
World Wide Security, een Nederlands beveiligingsbedrijf.
Woningwaarderingsstelsel